Большекиварское — упразднённое муниципальное образование со статусом сельского поселения в Воткинском районе Удмуртии Российской Федерации.

Административный центр — деревня Большая Кивара.

25 июня 2021 года упразднено в связи с преобразованием муниципального района в муниципальный округ.

Население

Населённые пункты 
 деревня Большая Кивара,
 деревня Бакаи,
 деревня Дубровино,
 деревня Ильинское,
 село Кельчино,
 деревня Липовка,
 деревня Осиновка,
 село Пихтовка,
 деревня Подгорный,
 деревня Самолет,
 деревня Шалавенки,
 деревня Кленовая.

Примечания

Ссылки 
 Большекиварское сельское поселение 
 Официальный сайт поселения  

Упразднённые сельские поселения Удмуртии
Сельские поселения, упразднённые в 2021 году
Муниципальные образования Воткинского района